Téléchargement peut désigner :

  téléchargement, en informatique, le transfert de fichiers entre deux ordinateurs à travers un réseau informatique ;
 téléchargement direct, le téléchargement directement d'un site web serveur, suivant le modèle client-serveur, par opposition au téléchargement en pair-à-pair ;
 téléchargement en pair-à-pair, un téléchargement entre deux ordinateurs connectés entre eux par Internet, chaque ordinateur pouvant être serveur et client ;
 téléchargement de musique, le transfert d'une œuvre musicale d'un ordinateur à un autre à travers un réseau informatique ;
 téléchargement furtif ou téléchargement à la dérobée, un téléchargement à l'insu du propriétaire de l'ordinateur qui le reçoit ;
 téléchargement définitif avec sauvegarde, dans le cadre de l’achat d’un fichier, la possibilité de conserver le fichier téléchargé sur son ordinateur et pouvoir y accéder autant de fois sans condition de durée ;
 téléchargement illégal, un téléchargement qui viole les droits de propriété intellectuelle ;
 Téléchargement, un épisode de la série télévisée Battlestar Galactica.

Voir aussi 
 Téléchargement de l'esprit, une technique hypothétique qui permettrait de transférer un esprit d'un cerveau à un ordinateur, en l'ayant numérisé au préalable.